Název Dlouhé pole či Dlouhé Pole mají:

 Dlouhé Pole – část města Benešov v okrese Benešov
 Dlouhé pole (Podčeskoleská pahorkatina) (525,0 m) – vrchol v Chodské pahorkatině, na jižním okraji Bezděkova v okrese Tachov
 Dlouhé pole (Nízký Jeseník) (515,2 m) – vrchol v Vítkovské vrchovině, západně od Klokočova v okrese Opava